M114 может относиться к:
 M114 — бронетранспортёр США 1960-х годов
 M114 — 155-мм полевая гаубица США времён Второй мировой войны
 Mercedes-Benz M114 — автомобильный двигатель фирмы «Mercedes-Benz»